Margarita de Borbón-Parma () (Lucca, 1 de enero de 1847Viareggio-29 de enero de 1893) fue la hija mayor de Carlos III, duque de Parma, y de Luisa de Francia, hija a su vez de Carlos Fernando, duque de Berry, y de la princesa María Carolina de las Dos Sicilias. Margarita era entonces bisnieta de Carlos X de Francia. Era sobrina de Enrique de Artois, disputado rey de Francia y de Navarra del 2 al 9 de agosto de 1830, y más tarde pretendiente legitimista al trono de Francia de 1844 a 1883. A través de su matrimonio con Carlos María de Borbón, duque de Madrid, pretendiente carlista al trono español, Margarita fue para los carlistas reina titular consorte de España y de Francia.

Matrimonio y descendencia 

Margarita se casó con Carlos, duque de Madrid, hijo mayor de Juan, conde de Montizón y su esposa la archiduquesa María Beatriz de Austria-Este, el 4 de febrero de 1867 en el castillo de Frohsdorf, residencia de su tío materno, el Conde de Chambord; al matrimonio asistieron entre otros el emperador Francisco José I de Austria y el rey Jorge V de Hannover. Margarita y Carlos tuvieron cinco hijos:

 Blanca de Borbón y Borbón-Parma (1868-1949), se casó en 1889 en Frohsdorf con el archiduque Leopoldo Salvador de Austria, príncipe de Toscana y tuvieron descendencia.
 Jaime de Borbón y Borbón-Parma (1870-1931), soltero y sin descendencia.
 Elvira de Borbón y Borbón-Parma (1871-1929), falleció soltera, pero tuvo descendencia con Felipe María Folchi-Vici.
 Beatriz de Borbón y Borbón-Parma (1874-1961), casada en 1897 con Fabrizio Massimo, príncipe de Roviano y Duque de Anticoli Corrado, en Venecia, tuvieron descendencia.
 Alicia de Borbón y Borbón-Parma (1876-1975) casada (1) en 1897 con Federico, príncipe de Schönburg-Waldenburg en Venecia, y tuvieron descendencia, se divorciaron en 1903; (2) en 1906 en Viareggio, con Lino del Prete y tuvieron descendencia.

Margarita falleció el 29 de enero de 1893. Carlos se volvió a casar al año siguiente con la princesa María Berta de Rohan.

Títulos y órdenes

Títulos 
 1 de enero de 1847 – 4 de febrero de 1867: Su Alteza Real princesa Margarita de Borbón-Parma.
 4 de febrero de 1867 – 29 de enero de 1893: Su Alteza Real la duquesa de Madrid, princesa de Borbón-Parma.

Órdenes 

 19 de enero de 1854:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 

Casa de Borbón-Parma
Casa de Borbón en España
Consortes de reclamantes del trono de España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Princesas de Parma
Mujeres carlistas
Nacidos en Lucca
Fallecidos en Viareggio